De negende etappe van de Ronde van Frankrijk 2015 werd verreden op zondag 12 juli 2015 van Vannes naar Plumelec. Het was een ploegentijdrit van 28 km.

Parcours 
De ploegentijdrit vond plaats op een aanvankelijk vlak, later glooiend parcours zonder grote beklimmingen.

Verloop

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
  De route van de 9e etappe op www.letour.fr

09
Ronde van Frankrijk 201509
Sport in Morbihan